O Campeonato Colombiano de Futebol de 1998, oficialmente "Copa Mustang - 50 años de la creación del Fútbol Profesional Colombiano" por motivos de patrocínio, (organizado pela Divisão Maior do Futebol Colombiano) foi a 51º edição do campeonato do futebol de Colômbia. Os clubes jogavam duas fases (Torneio Apertura e Torneo Finalización). No Apertura se jogava turno e returno em grupo único enquanto que no Finalización se jogava em dois grupos de sete em turno e returno. Os oito melhores pontuados na soma dos dois torneios são classificados para um Octogonal de dois grupos de quatro, onde o melhor de cada grupo vai a uma final. Os dois clubes finalistas classificavam-se para a Copa Libertadores da América de 1999. Para a Copa Conmebol de 1999, última edição deste torneio, classificou-se por meio de convite. O último colocado na tabela anual é rebaixado para o Campeonato Colombiano de Futebol de 1999 - Segunda Divisão

Participantes

Campeão

Campeonato Colombiano de Futebol
Desporto na Colômbia em 1998